Adam Franciszek Mieczkowski (1876–1953) – prawnik, działacz polityczny, poseł Narodowej Demokracji
 Domicjan Mieczkowski – Domicyan Socha-Mieczkowski (1803–1882) – uczestnik powstań 1831, 1864, literat, pisarz historyczno-religijny
 Edwin Mieczkowski (ur. 1929) – artysta, malarz amerykański polskiego pochodzenia mieszkający w Cleveland, wykładowca
 Ignacy Mieczkowski herbu Zagłoba (XVIII w.) – wojski łomżyński w 1781, szambelan Stanisława Augusta w 1791
 Jan Mieczkowski (1830–1889) – fotograf, kupiec, wydawca. Pochodził z rodziny ziemiańskiej
 Kazimierz Marceli Mieczkowski herbu Bończa (1742–1811) – starosta rabsztyńsko-zawskrzyński, szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
 Leopold Hipolit Kassian von Mieczkowski h. Zagroba vel Zagłoba (1833–1899) – balneolog
 Lucjan Mieczkowski (ur. 1934) – dyplomata
 Wiktor Mieczkowski (1856–1935) – ksiądz, działacz społeczny
 Ludwik Mieczkowski (1866–1932) – farmaceuta, działacz społeczno-polityczny
 Wiktor Wirgiliusz Mieczkowski ps. "Brzoza" (1906–1944) – porucznik-lekarz, powstaniec warszawski
 Władysław Mieczkowski (1877–1959) – adwokat, bankowiec, działacz polityczny, poseł do parlamentu II Rzeszy Niemieckiej